Jacques Legrand peut désigner :
 Jacques Legrand (), auteur champenois ;
 Jacques Amable Legrand (), philatéliste français ;
 Jacques Legrand (1931-2016), footballeur valenciennois ;
 Jacques Legrand (1946-), linguiste et anthropologue français, spécialiste de la Mongolie, président de l'INALCO ;
 Jacques Legrand (1959-), auteur-compositeur interprète lyonnais.